

Astronomia 
 2162 Anhui – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Anhui – provincia nell'est della Cina

Altro 
 Cricca di Anhui – fazione attiva in Cina durante il Periodo dei signori della guerra
 Guerra Zhili-Anhui – conflitto del 1920 nella Repubblica di Cina